La régie des alcools peut signifier :
 la Régie fédérale des alcools, une autorité suisse chargée d'exécuter la législation suisse en matière d'alcool;
 la Régie des alcools du Québec, la prédécesseure de la Société des alcools du Québec, une société d'État chargée de la commercialisation de l'alcool au Québec;
 la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, un tribunal administratif québécois chargé notamment du contrôle des permis d'alcool au Québec.
 la Régie des alcools de l'Ontario (), une société d'État chargée de la commercialisation de l'alcool en Ontario.